Ва́йдель () — фамилия:
 Вайдель, Алис (род. 1979) — немецкий политик;
 Вайдель, Хуго (1849—1899) — австрийский химик.